зупинний пункт 76 км — назва декількох залізничних платформ:
 76 км — платформа Київської дирекції Південно-західної залізниці.
 76 км — платформа Ташкентського відділку Узбецької залізниці.
 76 км — платформа Пензенського регіону Куйбишевської залізниці.